Николай Яковлевич Денинг (23 июля 1951, село Тонкошуровка, , Северо-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР — 25 сентября 2021) — казахстанский государственный деятель. Немец.

Биография 
 Окончил экономический факультет Целиноградского сельскохозяйственного института (1972), экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве.
 член НДП «Нур Отан» с (2004 года).
 С 1972 года — на службе в рядах Советской Армии.
 С 1974 года — главный экономист колхоза «Путь к коммунизму» Келлеровского района Кокчетавской области.
 С 1975 года — главный экономист совхоза «Кусепского» Кокшетауского района Кокшетауской области.
 В 1980 году — заместитель начальника управления, начальник планово-экономического отдела управления сельского хозяйства Краснознаменского района Кокчетавской области.
 С 1985 года — директор совхоза «Херсон» района Красного знамени Кокчетавской области.
 С 1990 года — первый секретарь Келлеровского районного комитета Компартии Казахстана Кокчетавской области .
 С 1991 года — председатель Келлеровского районного совета Народных депутатов Кокчетавской области .
 С 1992 года — глава администрации Келлеровского района Кокчетавской области.
 С 1995 года — аким Келлеровского района Кокчетавской области.
 С 1997 года — заместитель акима Щучинского района,
 С 1998 года — первый заместитель акима Северо-Казахстанской области, начальник департамента сельского хозяйства (с 1999 года — Акмолинская область).
 1999 года — аким города Степногорска в Акмолинской области.
 2004 года — аким города Рудный.

Награды 
 2003 — Орден «Курмет»
 2008 — Орден «Барыс» 3 степени
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)

Семья 
Женат. Супруга — Валентина Федоровна Денинг (1951 года рождения). Сын — Денинг Виталий Николаевич (1972 г. р.); Дочери — Светлана Николаевна Денинг (1975 г. р.), Елена Николаевна Денинг (1988 г. р.).

Примечания 

Выпускники Казахского агротехнического университета‎
Акимы Рудного